Gustaw Rakowski (ur. 1883) – major łączności Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Gustaw Rakowski (1926–2006) – profesor doktor habilitowany inżynier

Zobacz też 
 Inne osoby o nazwisku Rakowski

Przypisy